La Finlande, bien qu'elle fît à l'époque partie de l'Empire russe, a participé pour la première fois aux Jeux olympiques de 1908 et a depuis envoyé des athlètes à toutes les éditions des Jeux olympiques d'été et Jeux olympiques d'hiver.

La Finlande a été également l'hôte des Jeux en une occasion, durant les Jeux olympiques d'été de 1952, à Helsinki.

Les sportifs finlandais ont remporté 299 médailles aux Jeux olympiques d'été, la plupart en athlétisme et en lutte et 161 médailles aux Jeux olympiques d'hiver, en majorité en ski nordique.

Comité International Olympique 
Le Comité olympique finlandais ou Suomen Olympiakomitea (CONI) a été fondé et reconnu par le CIO en 1907.

Tableau des médailles

Par année

Par sport 

 La médaille d'or obtenue en patinage artistique lors des Jeux d'été de 1920 est comptabilisée avec les médailles des Jeux d'hiver.

Athlètes finlandais

Records

Sportifs les plus titrés 
9 médailles d'or : :
 Paavo Nurmi (Athlétisme) devance de loin les autres sportifs finlandais.

5 médailles d'or : 
Ville Ritola (Athlétisme),
Clas Thunberg (Patinage de vitesse).

Sportifs les plus médaillés 

Le record du nombre de médailles masculines est détenu par l'athlète Paavo Nurmi qui avec douze médailles dominait les courses de fond dans les années 1920.

Avec sept médailles, la fondeuse Marja-Liisa Kirvesniemi est la sportive finlandaise la plus médaillée aux Jeux olympiques.

Notes et références

Lien externe
  Liste des médaillés finlandais aux JO d'hiver